Die 51. Bob-Weltmeisterschaft fand 2003 in Lake Placid in den Vereinigten Staaten (Männer) und in Winterberg in Deutschland (Frauen) statt. In Lake Placid wurde die WM zum siebten Mal ausgetragen. Sie wurde parallel zur Skeleton-Weltmeisterschaft 2003 ausgetragen.

Männer

Zweierbob 

Datum: 16. Februar 2003

Insgesamt starteten 24 Teams, davon konnten sich 21 klassieren. Disqualifiziert wurden unter anderem Martin Annen und Andi Gees (SUI 1) wegen 4 kg Übergewichts (nach dem 2. Durchgang) sowie Ivo Danilevič (TCH 1) wegen zu warmen Kufen.

Viererbob 

Datum: 23. Februar 2003

Am Start waren insgesamt 17 Teams.

Frauen

Zweierbob 

Datum: 1. Februar 2003

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Resultate des Männer-Zweierbobs auf bobsleighsport.com
 Resultate des Männer-Viererbobs auf bobsleighsport.com

2003
Sportveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Lake Placid
Sportveranstaltung in Winterberg
Wintersport (Vereinigte Staaten)
Wintersport (Deutschland)